De følgende Microsoft services går under ordet "Live":

 Windows Live, et set af services og software produkter hovedsagligt tilpasset individuelle personer
 Microsoft Office Live, et set af services tilpasset mindre firmaer
 Live Anywhere initiativet, der sigter mod at skabe et netværk med samlet online gaming og underholdning
 Xbox Live, til Xbox og Xbox 360
 Games for Windows – LIVE, til Windows Vista

Live